NQA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Memphis Nas (Stati Uniti)